

Toponymie 

 En Angleterre :
 Swinton (Grand Manchester)
 Swinton (Harrogate), Yorkshire du Nord
 Swinton (Ryedale), Yorkshire du Nord
 Swinton (Yorkshire du Sud)

 En Écosse :
 Swinton (Berwickshire)
 Swinton (Glasgow)

Patronyme 

Alexa Swinton (2009-), actrice américaine.
 Elsie Swinton née Elizabeth Ebsworth (1874 -1966), mezzo-soprano britannique.
 George Swinton (1859-1937), militaire et homme politique britannique.
 Lachlan Swinton (1997-), joueur de rugby à XV australien.
 Mark Swinton,  claveciniste et organiste classique anglais.
 Samuel Swinton (?-1797) est un propriétaire de journal britannique.
 Tilda Swinton (1960- ) est une actrice (de théâtre et de cinéma) et une productrice exécutive britannique.
 William Elgin Swinton (1900-1994) est un paléontologue et zoologue anglais.

Toponymie britannique